Дискография британского автора-исполнителя Уайти состоит из двух студийных альбомов, четырех интернет-альбомов, двух мини-альбомов, шести синглов и двух видеоклипов. Также Уайти спродюсировал несколько ремиксов и песен.

Начав сольную карьеру в 2003, на протяжении последних десяти лет Уайти сотрудничал с несколькими студиями звукозаписи, в конечном счёте став независимым музыкантом, создающим и продающим свои записи самостоятельно. Из-за отсутствия продвижения практически все его релизы не были представлены в чартах, за исключением сингла «Non Stop / A Walk in the Dark», который попал на 67 позицию UK Singles Chart в 2005 году.

Альбомы

Студийные альбомы

Альбомы, выпущенные самостоятельно

Мини-альбомы

Треклисты 
Альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Видеография

Видеоклипы

Прочие появления

Сборники

Участия

Ремиксы

Комментарии

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальная страница на Bandcamp
 Уайти на AllMusic
 

Уайти
Уайти
Уайти